L'autostrada tedesca A 10, in tedesco Bundesautobahn 10 Berliner Ring, è il raccordo anulare della capitale tedesca Berlino, con 196 km è la tangenziale più grande d'Europa.

Congiunge le autostrade radiali dirette alla capitale tedesca con il sistema viario della città.

Percorso

Voci correlate 
 Autostrade in Germania
 Autobahn (autostrada)

Altri progetti

Collegamenti esterni

 010
Tangenziali di Berlino
Trasporti a Berlino